Кристи́н Арноти́ (, настоящее имя — Ирен Ковач де Сендрё (, ; 20 ноября 1930, Будапешт, Венгрия — 6 октября 2015) — французская писательница и журналистка венгерского происхождения. Лауреат нескольких литературных премий.

Биография 
Родилась и выросла в Будапеште в семье интеллектуалов. Её отец — землевладелец и преподаватель университета — был наполовину венгром, наполовину австрийцем, а мать — наполовину немкой, наполовину полькой. С детства свободно владела венгерским, немецким и французским языками. Под влиянием матери очень рано начинает пытаться сочинять — свой первый рассказ пишет в возрасте восьми лет. Под конец Второй мировой войны, в 1945 году в Будапеште шли тяжёлые бои и город подвергался обстрелам наступающей Советской армии. Отец Кристин оборудовал в подвале дома, где они жили, убежище и перевёз туда семью. Несколько недель девочка вела в подвале дневник своей жизни и жизни своего города — эти записи лягут впоследствии в основу её первого литературного произведения под названием «Мне 15 лет и я не хочу умирать» ().

В 1948 году семья покидает Будапешт, пешком переходит границу с Австрией и оказывается в лагере беженцев. Благодаря фиктивному браку, Кристин удаётся получить бельгийское гражданство и переехать вместе с родственниками в Брюссель. В 1954 году Кристин отправляет свой первый автобиографический роман в редакцию парижской газеты Le Parisien libéré, которая присуждает литературную премию «Гран-при Истины», и выигрывает её.

Приехав на вручение премии, знакомится с главным редактором газеты Клодом Белланже (в будущем — директор агентства Франс-Пресс). Несмотря на разницу в 20 лет, между ними тотчас вспыхивает страсть. Однако, есть осложнения — они оба состоят в браке. В результате, лишь через 9 лет, в 1964 году, после преодоления многочисленных сложностей Арноти и Белланже удаётся развестись и сыграть свадьбу.

В 1956 году пишет первый беллетристический роман под названием «Бог запаздывает» (), рассказывающий историю молодой женщины, оставшейся за железным занавесом. Через два года из под пера писательницы выходит продолжение дебютного автобиографического романа «Жить не так просто» (). В последующие годы Арноти активно работает и выпускает по роману каждые один — два года. Она также пишет статьи, эссе, рассказы для женских журналов, таких как Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, а также для телевидения.

В 1978 году умирает Клод Белланже — как его называла Арноти, «моя единственная любовь». Чтобы отвлечься, она уезжает за границу и подолгу живёт в разных странах, старается проникнуться местной жизнью и пишет романы: в Австралии, Кении, США. Проводит несколько лет в Нью-Йорке в небольшой квартирке с видом на Центральный парк. За это время пишет три детективных романа и публикует их в 1985—1987 годах под псевдонимом Уильям Дикинсон. В 2001 и 2008 годах писательница также издаёт ещё две части своей автобиографии.

Всего из под пера Кристин Арноти вышли 48 романов и сборник рассказов под названием «Монгольский всадник» (), удостоенный гран-при Французской академии за рассказ. Некоторые из романов также были удостоены различных премий.

Кристин Арноти скончалась 6 октября 2015 года в возрасте 84 лет, место смерти семьёй не разглашается. По словам дочери писательницы, в момент смерти у Кристиан Арноти был в работе большой роман о примирении между людьми и животными, который так и не был завершён. По завещанию писательницы, её прах был смешан с прахом Клода Белланже и развеян над морем.

Награды 
 Командор ордена Почётного легиона
 Гран-при Французской академии за рассказ за сборник Монгольский всадник (1976)
 Гран-при Истины за автобиографический роман Мне 15 лет и я не хочу умирать, 1955
 Премия Четырёх Жюри за роман Чёрный сад, 1966
 Премия Интералье за роман Все шансы плюс ещё один, 1980
  за роман Африканский ветер, 1989

Библиография

Автобиографии 
 J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir, Fayard, 1955 (Гран-при Истины)
 Il n’est pas si facile de vivre, Fayard, 1957
 Jeux de mémoire, Fayard
 Embrasser la vie, Fayard, 2001
 Les Années cannibale, Fayard, 2008

Романы 
 Dieu est en retard, Gallimard, 1955
 Le Guérisseur, Fayard, 1958
 Femmes du Japon, Bruna, 1959
 Pique-Nique en Sologne, Julliard, 1960
 Le Cardinal prisonnier, Julliard, 1962
 La Saison des Américains, Cercle du Nouveau Livre, 1964
 Le Jardin noir, Julliard, 1966 (Премия Четырёх Жюри)
 Jouer à l'été, Julliard, 1967
 Aviva, Flammarion, 1968
 chiche!, Flammarion, 1970
 Un type merveilleux, Flammarion, 1972 (Русский перевод: Отличный парень, 2008)
 Clodomir Free. Le Grand Complot,, 1975
 J’aime la vie, Grasset, 1976
 Le bonheur d’une manière ou d’une autre, Grasset, 1978
 Toutes les chances plus une, Fayard, 1980 (Премия Интералье)
 Un paradis sur mesure, Grasset, 1983 (Русские переводы: У каждого свой рай, 2005; Любовь по привычке, 2008)
 L’Ami de la Famille, Grasset, 1984
 Les Trouble-Fête, Grasset, 1986
 Vent Africain, Grasset, 1989, (, 1989. Русский перевод: Африканский ветер, 2010)
 Une affaire d’héritage, Grasset, 1991
 Désert brulant, Grasset, 1992
 Voyage de noces, Plon, 1994
 Une question de chance, Omnibus, 1995
 La piste Africaine, Plon, 1997
 La Dernière Nuit avant l’an 2000, Plon, 1997
 Malins plaisirs, Omnibus, 1999
 Complot de femmes, Fayard, 2000
 On ne fait jamais vraiment ce que l’on veut, Fayard, 2002 (Русский перевод: Ничего не жди взамен, 2005)
 Aller-retour, tous frais payés, Fayard, 2004
 Une rentrée littéraire, Fayard, 2004
 Relations inquiétantes, Fayard, 2005
 L’Homme aux yeux de diamant, Fayard, 2006
 Donnant, donnant, Fayard, 2007
 Une valse à Vienne, Fayard, 2009
 La vie d’une manière ou d’une autre, Flammarion, 2010

Сборник рассказов 
 Le cavalier mongol, Flammarion, 1976. (Гран-при Французской академии за рассказ)

Открытое письмо 
 Lettre ouverte aux rois nus, Albin Michel, 1974
Источник: Youscribe

Примечания 

Лауреаты премии «Интералье»